In Germania:
Behrendorf – un comune del circondario della Frisia Settentrionale nello Schleswig-Holstein
Behrendorf – un comune del circondario rurale di Stendal in Sassonia-Anhalt